Двуцифреният федерален информационно-технилогичен код (Federal Information Processing Standard, FIPS) служи за идентификация на щатите, териториите и общностите в Съединените американски щати.

Кодът се използва от американските Статистическа служба, Министерство на земеделието и Национален институт за стандартизация и технологии и отчасти от Националната комисия по съобщенията (Национална система за оповестяване при бедствия) и Националната океанографска и метеорологична служба.

Двуцифреният код може да се използва и като пощенски код, с изключение на UM, който вече не е в употреба. За обозначаване на отделните острови от състава на Малките отдалечени острови като добавка след двубуквения код се прибавя група от 2 цифри.

Кодовете 03, 07, 14, 43, и 52 преди са били включени в горната таблица, но поради това, че някои потребители са изпитвали затруднения, сега са изведени в отделна таблица и са заменени с нови кодове.

В таблицата по-долу са дадени кодовете, използвани от Националната комисия по съобщенията (Национална система за оповестяване при бедствия, EAS) и Националната океанографска и метеорологична служба.

Външни препратки 
 Федерален информационно-технилогичен код 5-2

Щати в САЩ
щатите по Федерален информационен стандарт